KHG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kashgar (Kashi) (Cina)